The Offenders est un film américain de Fenwicke L. Holmes sorti en 1922 ;
 The Offenders est un film underground de Beth B. et Scott B. sorti en 1980 ;
 The Offenders est une équipe de personnages des comics Marvel ;
 The Offenders, groupe de rock formé par Randy Rand et Randy Castillo.